Fußball-Bundesliga 1996/1997 vanns av Bayern München före Bayer Leverkusen och Borussia Dortmund.

Bayern München kunde fira sin ligatitel redan efter den näst sista omgången via en 4–2-seger hemma mot Stuttgart som givit dem en ledning med 4 poäng i tabellen.

Tabell

Källor

Noter 

1996 i Tyskland
1997 i Tyskland
Fotbollssäsongen 1996/1997
1996/1997